Arto est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités nommées Arto

Prénom 
 Arto Härkönen, athlète finlandais
 Arto Koivisto, fondeur finlandais
 Arto Lindsay, guitariste américain
 Arto Tolsa,  footballeur finlandais
 Arto Tunçboyacıyan, multi-instrumentiste turc et arménien
 Arto Paasilinna, écrivain finlandais
 Arto Bryggare, athlète finlandais
 Arto Nilsson, boxeur finlandais
 Arto Tiainen, fondeur finlandais
 Arto Javanainen,  joueur professionnel finlandais de hockey sur glace 
 Arto Saari, skateboarder professionnel 
 Arto Sipinen, architecte finlandais
 Arto Halonen, réalisateur de film documentaire finlandais
 Arto Blomsten, joueur professionnel de hockey sur glace suédois
 Arto Hanni, joueur de volley-ball finlandais
 Arto Paasilinna, écrivain finlandais

Toponymie 
 Arto est un village de la province de Huesca

Arts et culture 

 L'Arto, est un ouvrage de référence concernant les artistes plasticiens belges

Autres 
 Arto Records

Notes et références 

Homonymie de prénom